Salame steht für:
 Salami, eine Wurst
 Beni-Salame, auch Benisalame, Dorf in Ägypten und Ausgrabungsstätte (Merimde-Kultur)

Salame ist der Nachname von:
 Georges Salame, libanesischer Skifahrer
 Ghassan Salamé (* 1951), libanesischer Politiker
 Hadi Salame (* 1981), libanesischer Fußballschiedsrichter
 Jean Salame, französischer Kanute
 Jihad Salame, libanesischer Leichtathlet
 João Salame Neto (* 1962), brasilianischer Politiker
 Khodor Salame, libanesischer Fußballspieler
 Léa Salamé (* 1979), französisch-libanesische Journalistin
 Maty Salame, senegalesische Leichtathletin

siehe auch:
 Salam
 Salamé
 Salameh